East Benton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Benton (Maine), im Kennebec County
 East Benton (Pennsylvania), im Lackawanna County